Xia, nom popular referent a Salvia hispanica
 Chia, un tipus de criptomoneda de prova d’emmagatzematge

Toponímia:

 Gia, (oficialment en castellà, Chía) municipi de l'Aragó
 Chia, municipi d'Itàlia
 Chía, municipi de Colòmbia
Nom de persona

 Chia, cognom en algunes cultures
 Chia, variant en castellà del nom Lucía

Arts, entreteniment i mitjans

 "Chia", una cançó de Four Tet de l'àlbum Rounds
 Drac Negre Chia, un personatge fictici de fantasia

Altres usos

 Chía (deessa), esposa de Bochica a la mitologia colombiana
 Chia Pet, peces d'argila amb forma de mascotes
 Masala chai, anomenada chia al Nepal